Mads Pedersen (n. 1996) – calciatore danese
Mads Pedersen (n. 1995) – ciclista danese